Servon, commune française de la Manche
 Servon, ancienne commune française de la Marne, auj.  intégrée à Servon-Melzicourt
 Servon, commune française de Seine-et-Marne

Voir aussi 

Servon-Melzicourt, commune française de la Marne
Servon-sur-Vilaine, commune française d'Ille-et-Vilaine

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France